Миргород

Топоним 
 Миргород — город в Полтавской области Украины.
 Миргород — аэродром возле города Миргород.
 Миргород — промежуточная железнодорожная станция Южной железной дороги (находится в городе Миргород).

Фамилия 
 Миргород, Владимир Викторович (род. 1979) — российский серийный убийца, совершивший убийства 16 человек в 2003—2004 годах.

Прочее 
 «Миргород» — сборник повестей Николая Васильевича Гоголя.
 «Миргород» — украинский футбольный клуб.
 «Миргород» — журнал, посвящённый вопросам эпистемологии литературоведения 
 «Миргород» — 35-тонный рейдовый водолазный катер РВК-493 Черноморского флота ВМФ СССР проекта РВ-376У (заводской номер 929) 1975 года постройки, в дальнейшем — катер военно-морских сил Украины (в 1997 году переименованный в U731 «Миргород», 30 ноября 2004 года — выведен из эксплуатации по техническому состоянию).

См. также 
 Миргород и его обитатели
 Миргородская порода свиней
 Миргородская улица
 Миргороды